Waverly kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Waverly (Alabama)
Waverly (Florida)
Waverly (Illinois)
Waverly (Iowa)
Waverly (Kansas)
Waverly (Kentucky)
Waverly (Michigan)
Waverly (Minnesota)
Waverly (Missouri)
Waverly (Nebraska)
Waverly (New York)
Waverly (Ohio)
South Waverly
Waverly (Tennessee)
New Waverly
Waverly (Virginia)
Waverly (Washington)

Zie ook:
Waverley (doorverwijspagina)